Křenice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Křenice, Gemeinde im Okres Klatovy
 Křenice u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-východ
 Křenice, Ansiedlung von Velké Meziříčí, Okres Žďár nad Sázavou